Villahermosa (México) —  capital do estado de Tabasco, México
 Villahermosa (Espanha) — município da província de Ciudad Real, Espanha
 Villahermosa del Río — município da província de Castellón, Espanha
 Villahermosa del Campo — município da província de Turuel, Espanha
 Templo de Villahermosa — templo religioso dt Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, na cidade de Villahermosa, no México

Desambiguação